Vilanant kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanant (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilanant (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar